Euctenizidae – rodzina pająków z grupy ptaszników. Została nazwana w 1985 roku przez Roberta Ravena jako podrodzina wewnątrz rodziny Cyrtaucheniidae. Raven zaliczył wówczas do niej rodzaje Eucteniza, Aptostichus, Myrmekiaphila i Promyrmekiaphila. Z przeprowadzonej przez niego analizy kladystycznej wynikało, że Euctenizinae są grupą siostrzaną dla pozostałych przedstawicieli Cyrtaucheniidae. Późniejsze analizy potwierdzały monofiletyzm Euctenizinae, wykazały jednak, że Cyrtaucheniidae są taksonem polifiletycznym, co wiązało się z koniecznością rewizji ich systematyki. W 2012 roku Jason Bond i Marshal Hedin podnieśli Euctenizinae do rangi osobnej rodziny. Przeprowadzona przez nich analiza wskazywała, że najbliższymi krewnymi nie są żadne z taksonów włączanych dawniej do Cyrtaucheniidae, lecz Idiopidae, a te dwie rodziny tworzą klad Euctenizoidina. Bond i Hedin podzielili Euctenizidae na dwie monofiletyczne podrodziny: Apomastinae, obejmującą rodzaje Myrmekiaphila, Apomastus i Aptostichus, oraz Euctenizinae, obejmującą pozostałe rodzaje. Norman I. Platnick zwrócił jednak uwagę, iż nie podali oni diagnozy Apomastinae, w związku z czym takson ten pozostaje nomen nudum.

Obecnie do Euctenizidae zaliczanych jest siedem rodzajów obejmujących 33 gatunki, jednak znanych jest również wiele nieopisanych jeszcze gatunków. Podobnie jak większość innych Mygalomorphae, Euctenizidae osiągają względnie duże rozmiary, są długowieczne i prowadzą osiadły tryb życia. Przedstawiciele tej grupy występują jedynie na terenie Ameryki Północnej.

 Kladogram Euctenizidae według Bonda i współpracowników (2012)

Przypisy